Tchet (en russe : Четь) peut faire référence à : 
 la Tchet, une rivière de Russie, affluent de la Kiia, 
 le tchet, ancienne unité de mesure utilisée en Russie et valant 0,5 deciatine.